Amerikai Egyesült Államok
 Warwick (Észak-Dakota)
 Warwick (Georgia)
 Warwick (Massachusetts)
 Warwick (Maryland)
 Warwick (New York)
 Warwick (Oklahoma)
 Warwick (Rhode Island)
 Warwick (Virginia)
 Warwick (Washington)

 Egyesült Királyság
 Warwick (Warwickshire)

 Kanada
 Warwick (Ontario)
 Warwick (Québec)

Egyéb
 Warwick, családnév
 Warwick, keresztnév
 Warwick, hangszergyártó